Homem Cristo pode-se referir a:

 Francisco Manuel Homem Cristo (1860-1943) - militar e político republicano português;
 Francisco Manuel Homem Cristo Filho (1892-1928) - filho do anterior, escritor português;
 Guy-Manuel de Homem-Christo (1974- ) - luso-francês, bisneto do anterior, um dos elementos da banda francesa Daft Punk.

Desambiguação